D’Antoni ist der Familienname folgender Personen:

 Anton d’Antoni (1801–1859), italienisch-österreichischer Opernkomponist
 David D’Antoni (* 1969), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Mike D’Antoni (* 1951), US-amerikanisch-italienischer Basketballspieler und -trainer
 Philip D’Antoni (1929–2018), US-amerikanischer Filmproduzent